The Burning (Rick Wakeman), een studioalbum van Rick Wakeman
The Burning (film), een film uit 1981
The Burning (Seinfeld), een aflevering van de Amerikaanse sitcom Seinfeld
The Burning (band), een Deense metalband
The Burning (Thunderstone), een album van Thunderstone
The Burning (The Crown), een album van The Crown uit 1995